Andrew ou Andy Wood peut désigner :

  (mort en 1515), capitaine et marchand écossais ;
  (mort en 1695), prélat écossais ;
  (1810-1881), chirurgien écossais ;
 Andrew Trew Wood (1826-1903), homme d'affaires et politique canadien ;
  (né en 1940), diplomate britannique ;
  (né en 1967), historien britannique ;
 Andrew Wood (1966-1990), chanteur grunge américain ;
  (né en 1977), comédien américain.

Wood, Andrew